Nederland nam deel aan de Paralympische Zomerspelen 1976 in de Canadese stad Toronto.

Medailleoverzicht

Atletiek

Basketbal

Boogschieten

Dartchery

Tafeltennis

Zwemmen 

1976
Land op de Paralympische Zomerspelen 1976